James Singleton peut faire référence à : 
 James Singleton (basket-ball) ;
 James Singleton (musicien).